Quire steht für:
 die Papiereinheit, siehe Quire (Einheit)
 die Software, siehe Quire (Software)